Linha do Leste — ferrovia entre Estação do Abranches e a fronteira da Espanha, em Portugal
 Linha Leste do Metrô de Fortaleza

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos